Kastoria (stad); een Griekse stad en hoofdstad van het gelijknamige departement
Kastoria (departement); een Grieks departement